Такмичење у скоку мотком у мушкој конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2016. у Амстердаму одржано је 6. и 8. јула на Олимпијском стадиону.

Титулу освојену у Цириху 2014, бранио је Рено Лавилени из Француске.

Земље учеснице 
Учествовало је 28 такмичара из 17 земаља..

  Белгија (2)
  Грчка (2)
  Данска (1)
  Летонија (1)
  Немачка (3)
  Норвешка (1)
  Пољска (3)
  Португалија (1)
  Словенија (1)
  Уједињено Краљевство (1)
  Француска (3)
  Холандија (1)
  Хрватска (1)
  Чешка (3)
  Швајцарска (1)
  Шведска (1)
  Шпанија (2)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2016. години 
Десет најбољих европских скакача увис 2016. године до почетка првенства (6. јуна 2016), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕП.

Квалификациона норма

Сатница

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама 28 такмичара подељено је у две групе по 14. Квалификациона норма за финале износила је 5,65 м (КВ), коју нико није прескочио, па се свих 12 у финале пласирало на основу постигнутог резултата у квалификацијама (кв).

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

Финале

Референце

Спољашње везе 

Европско првенство у атлетици на отвореном 2016.
Скок увис на Европском првенству у атлетици на отвореном